Velika nagrada Brazilije 1979 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1979. Odvijala se je 4. februarja 1979.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 40
| 1:40:09,64
| 1
| 9
|-
! 2
| 25
|  Patrick Depailler
| Ligier-Ford
| 40
| + 5,28 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  Carlos Reutemann
| Lotus-Ford
| 40
| + 44,14 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 40
| + 1:25,88
| 8
| 3
|-
! 5
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 39
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 39
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 39
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 8
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 39
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 9
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 39
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 10
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 39
| +1 krog
| 7
| 
|-
! 11
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 39
| +1 krog
| 9
| 
|-
! 12
| 18
|  Elio de Angelis
| Shadow-Ford
| 39
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 13
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 39
| +1 krog
| 23
| 
|-
! 14
| 17
|  Jan Lammers
| Shadow-Ford
| 39
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 15
| 28
|  Clay Regazzoni
| Williams-Ford
| 38
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 33
| Dovod goriva
| 13
| 
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| ATS-Ford
| 31
| Krmiljenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 28
| Zavrten
| 11
| 
|-
! Ods
| 20
|  James Hunt
| Wolf-Ford
| 7
| Krmil. sistem
| 10
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 7
| Trčenje
| 18
| 
|-
! Ods
| 5
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 5
| Menjalnik
| 12
| 
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Brabham-Alfa Romeo
| 5
| Trčenje
| 22
| 
|-
! Ods
| 1
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 2
| Puščanje goriva
| 4
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 0
| El. sistem
| 15
| 
|-
! DNQ
| 31
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Jacques Laffite – 2:23.07
 Najhitrejši krog: Jacques Laffite - 2:28.76
 Vodilni: Jacques Laffite (1-40).

Formula 1 sezona 1979
1979